Nevez kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ribeirão das Neves, ort, Minas Gerais,

Frankrike 

 Névez, departementet Finistère i regionen Bretagne, 

Robotskapade Brasilienförgreningar